Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1937 bestod av 8 lag, och IFK Helsingfors vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1937 i Finland
Fotbollssäsongen 1937
1937